Amerikai Egyesült Államok
Riverdale (Észak-Dakota)
Riverdale (Georgia)
Riverdale (Illinois)
Riverdale (Iowa)
Riverdale (Fresno megye, Kalifornia)
Riverdale (Mendocino megye, Kalifornia)
Riverdale (Kansas)
Riverdale (Maryland)
Riverdale Park (Maryland)
Riverdale (Mississippi)
Riverdale (Missouri)
Riverdale (Nebraska)
Riverdale (New Jersey)
Riverdale (Bronx)
Riverdale (Halifax megye, Virginia)
Riverdale (Roanoke, Virginia)
Riverdale (Utah)
egyéb
Riverdale (televíziós sorozat)